Le qualificazioni del singolare  del Croatia Open Umag 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Pablo Cuevas (qualificato)
  Horacio Zeballos (qualificato)
  Aljaž Bedene (ultimo turno)
  Norbert Gomboš (ultimo turno)

 Marco Cecchinato (qualificato)
 Andrej Martin (qualificato)
 Toni Androić (secondo turno, ritirato)
 Renzo Olivo (ultimo turno)

Qualificati 

  Pablo Cuevas
  Horacio Zeballos

  Andrej Martin
  Marco Cecchinato

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2014
ATP World Tour 2014